Geläut steht für:
 Gesamtheit mehrerer Glocken oder Kirchenglocken
 Glockengeläut, das Läuten von Glocken
 das Bellen eines Jagdhundes; siehe Jägersprache#G